Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 1968

Gospodarzem igrzysk był Izrael.

Pierwszy raz na igrzyskach wystąpili Dania, Etiopia, Hiszpania, Indie, Jamajka, Kanada, Korea Południowa, Nowa Zelandia.

Pierwszy raz na igrzyskach medale zdobyli Hiszpania, Jamajka, Kanada, Nowa Zelandia.

Zobacz też 
 Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 1968

Bibliografia 

 

Letnie Igrzyska Paraolimpijskie, Tel Awiw 1968